Een provincie van Mozambique, zie Nampula (provincie)
 De hoofdstad van de provincie, zie Nampula (stad)